Poor oder Poór ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Poór (* 1989), ungarische Duathletin, Triathletin und Langstreckenläuferin
 Charles Lane Poor (1866–1951), US-amerikanischer Astronom und Astrophysiker
 Enoch Poor (1736–1780), Schiffbauer und Händler aus Exeter, Brigadegeneral der Kontinentalarmee im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
 H. Vincent Poor (* 1951), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Herbert Poor, englischer Geistlicher, Bischof von Salisbury
 Janet Meakin Poor (1929–2017), US-amerikanische Gartendesignerin
 Salem Poor (1758–1802), afroamerikanischer Soldat, der für seine Tapferkeit in der Schlacht von Bunker Hill ausgezeichnet wurde
 Ted Poor (* 1981), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Tom Poor (1903–1965), US-amerikanischer Hochspringer

Siehe auch:

 Poore
 Puhr
 Pur (Begriffsklärung)
 Pour